Гран-при Германии 1989 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в ФРГ. Соревнования состоялись 30 июля 1989 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Айртон Сенна 1:45,884

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме